Akomodacja (łac. accommodatio czyli przystosowanie) – umiejętność dostosowania istniejącego układu do panujących warunków;
 akomodacja oka – nastawność oka,
 akomodacja magnetyczna – ustalenie stanu ferromagnetyka,
 akomodacja (psychologia) – dostosowanie struktury poznawczej,
 akomodacja (religioznawstwo) – dostosowanie nauk religijnych do mentalności odbiorców,
 akomodacja (turystyka) – dostosowanie warunków oferty zakwaterowania,
 akomodacja składniowa (gramatyka opisowa) – przystosowanie kategorialne danych wyrazów do innych w zdaniu.

Przypisy